Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1998 проходили з 25 травня по 7 червня 1998 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція).

Мартіна Хінгіс і Яна Новотна виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліндсі Девенпорт і Наталія Звєрєва з рахунком 6–1, 7–6(7–4).

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Жінки, парний розряд
1998 у жіночому тенісі
1998 у французькому спорті